Beyens est une famille belge de juristes et de diplomates, originaire de Nazareth (Flandre-Orientale), anoblie en 1850 en la personne d'Eugène Beyens (1816-1894) par le duc Ernest II de Saxe-Cobourg et Gotha avec le titre de Freiherr et qui a fait ensuite en 1851 en Belgique l'objet d'une reconnaissance portant sur cet anoblissement de 1850 et du titre de baron transmissible à tous ses descendants.

La famille Beyens de Nazareth 
Cette famille Beyens est originaire de la région gantoise et plus particulièrement de la commune de Nazareth où elle était établie dès le  siècle.

Un Liévin Beyens fut bourgmestre de Nazareth en 1652.

La généalogie indique:
 I) Liévin Beyens, époux de Jeanne Wanseel, dont :

 II) Laurent Beyens, né à Nazareth le , époux de Pétronille Wauters, dont :

 III) Paul Beyens, né à Nazareth le , époux de Jeanne Vermeersch, dont :

 IV) François Beyens, né à Nazareth le , épousa Josine (Judoca) Van Acker. Ce couple habita Wontergem près de Deinze et eut les cinq enfants suivants tous nés à Wontergem :

 1. Pierre Beyens (° )
 2. Jean-François Beyens (° )
 3. Joseph Beyens (° ) 
 4. Jacques Beyens (° ) 
 5. Pierre-François Beyens (° ). Le même prénom que l'aîné fait supposer que le premier Petrus est entre-temps décédé. C'est du second qu'il s'agit dans le chapitre suivant.

Il est vraisemblable que François Beyens exploitait la ferme Ter Linden où son fils Pierre-François habitait dans sa jeunesse.

Pierre François Beyens et fils 
Pierre-François Beyens (Wontergem,  - Deinze ), surnommé Le Riche, qui fit de bonnes études, épousa la Gantoise Marie-Jeanne Camberlyn (1724-1801). Elle était la fille de Gilles Camberlyn, qui s'était acheté la seigneurie d'Amougies, et de Marie-Jeanne Amelot, et la sœur de Gilles Guillaume Camberlyn, pensionnaire de la Keure à Gand. 

Dans sa jeunesse, Beyens habitait la ferme Ter Linden. Il acquit plus tard une maison de maître à 'Tusschenbruggen' (aujourd'hui Tolpoortstraat), propriété jouxtant le château de Deinze. Il devint notaire à Deinze (1751-1794) et fut échevin (1777-1784) et, ensuite, bourgmestre (1788-1792) de la petite ville.

Sous l'Ancien régime il fut en plus bailli de Deurle et de Bachte-Maria-Leerne, greffier ou receveur d'un certain nombre de paroisses et de seigneuries, parmi lesquelles Astene, Gottem, Wontergem, Zeveren, ainsi que receveur du couvent de Melle. En 1769 il devint membre de la Gilde des arbalétriers de Saint-Georges à Deinze.

Les époux Beyens-Camberlyn eurent cinq garçons et cinq filles (voir crayon généalogique ci-dessous).

Les quatre fils qui parvinrent à l'âge adulte firent des études à l'Université de Louvain. Ils y étaient inscrits comme suit : 
 Constantin, le ; 
 Albert, le ; 
 Eugène, le ; 
 Jean-Baptiste, le .

Constantin Beyens 
Constantin Beyens (Deinze,  - Gand, ) était le quatrième enfant des Beyens-Camberlyn et le premier à parvenir à l'âge adulte. Après ses études de droit à Louvain, il devint en 1784 notaire, adjoint de son père. Il fut également greffier de Zeveren. En 1790 il fut patriote actif et après s'être joint auprès des révolutionnaires à Bruxelles, il rejoignit l'armée du général Jean-André van der Mersch et alla combattre du côté de Namur. 

En 1791 il était à nouveau installé en tant qu'avocat et notaire à Deinze. Il ne manqua pas d'adhérer aux idées révolutionnaires importées de France. Lorsqu'à l'occasion de la première invasion des troupes françaises un nouveau conseil communal fut installé à Deinze le , composé de douze représentants provisoires, il en fit partie. Après l'annexion définitive à la France en , il fut nommé secrétaire de la régence du canton. Il exerça cette fonction pendant quatre ans, tout en restant notaire. En 1797, à l'occasion de la nouvelle organisation décrétée par le Directoire, Deinze devint une commune distincte et Constantin continua de faire partie de son conseil. Il fonda également un Cercle constitutionnel qui tenait ses réunions au Temple de la Loi, qui, semble-t-il grâce à son intervention, fut rendu au culte vers la fin du siècle, en tant qu'église paroissiale Notre-Dame.

Au mois d' il fut nommé sous-préfet à Audenarde. En 1803 il devint, tout comme deux de ses frères, membre de la loge maçonnique bruxelloise Les Amis philanthropes. En tant que sous-préfet sa réputation n'était semble-t-il pas sans tache car, dans un rapport établi à l'intention de Bonaparte, en prévision de sa visite aux Pays-Bas méridionaux en 1803, Beyens était le seul à être annoté défavorablement. Il mourut à Gand dans la maison de son frère, à la suite de crachats de sang.

Albert Guillaume Marie Beyens 
Albert Guillaume Marie Beyens (Deinze,  - Bruxelles, ), jumeau d'Isabelle Beyens (morte avant 1767), fut le deuxième des fils Beyens à atteindre l'âge adulte. Inscrit à Louvain en 1781 à la Pédagogie du Faucon (mentionné comme originaire de Courtrai, contrairement à ses frères) il obtint son diplôme de licencié en droit et fut accepté en 1787 comme avocat au Conseil de Flandre à Gand. 

Il se mêla comme son frère quelque peu de politique et fut en 1792 échevin de la 'Vicomté' à Gand. Ce fut l'époque où il rédigea plusieurs mémoires juridiques qui ont été conservés sous forme manuscrite :
 Commentaire sur la Coutume d'Alost
 Notulen op de Costuymen van Gent
 Reflexiones ad Consuetudines Gandavenses.

Après l'arrivée des Français en , il demeura avocat à Gand. En 1800, à l'âge de trente-neuf ans il épousa Suzanne Mouriau (1778-1814) qui en avait vingt-deux. La même année il fut nommé président du Tribunal de première instance à Gand (1800-1810). Les rapports le concernant étaient unanimement élogieux. Le préfet Faipoult écrivait : Instruit, intelligent, connaît la jurisprudence flamande et le commissaire du gouvernement renchérissait : aucun juge n'est capable de le remplacer.

En 1803 il rejoignit la loge Les Amis philanthropes en tant qu'apprenti. L'année d'après et jusqu'en 1807 il était mentionné comme maître, pour ensuite être inscrit comme membre honoraire. En 1808 il fut nommé chargé de cours à l’École spéciale de droit, récemment fondée à Bruxelles.

Beyens possédait une bibliothèque très fournie et en fit faire l'inventaire en 1804 par l'éditeur-imprimeur gantois De Goesin, qui imprima un catalogue en cinq volumes. Sa réputation en tant que juriste et juge était solide. Le procureur général François Joseph Beyts témoigna à son sujet en 1810, à l'époque où il était déjà tombé en disgrâce : J'ai assisté à ses audiences, même à ses référés à son domicile. Rien n'égale son habilité, sa facilité à liquider les affaires, son coup d'œil est juste, rapide, il est d'une probité reconnue, il s'est identifié avec le code civil et le code de procédure civile, il les applique et les étudie par goût et par passion, ils sont sur sa table au déjeuner, sur sa table de nuit, il a des talents transcendants.

L'année 1809 fut dramatique pour Beyens. Afin de financer ses achats de biens nationalisés (il avait acheté des biens totalisant environ 66 ha) il avait signé des traites au profit du banquier Josse Bernard Goethals. Celui-ci fit faillite et entraîna Beyens dans sa chute. Non seulement les créanciers de Goethals exigèrent le remboursement des traites, mais en plus Goethals avait établi des traites supplémentaires sur lesquelles il avait apposé la signature de Beyens. Celui-ci fut déclaré en faillite, malgré le fait qu'il n'était pas commerçant. Le tribunal de Gand essaya de modifier la sentence en déclaration de déconfiture, mais la Cour de cassation à Bruxelles confirma la faillite, arrêt qui fut fort critiqué et ne fit pas jurisprudence.

Les ennemis de Beyens publièrent un pamphlet anonyme très hargneux. Une feuille volante fut également diffusée sous le titre Prophétie tirée d'un vieux manuscrit avec toutes sortes d'accusations et même avec la suggestion qu'il en savait plus sur la mort suspecte de son frère. Beyts le fit venir chez lui et l'obligea à signer sa démission. Son excellente réputation fit qu'il ne fut pas laissé à l'abandon et qu'il fut pourvu d'un poste d'enseignant à l'École de Droit d'Amsterdam. Il s'y inscrivit également au barreau. Lors de son séjour dans la capitale des Pays-Bas il écrivit deux traités, demeurés également à l'état de manuscrits :
 Projet d'une loi relative à la procédure civile (1811)
 Projet de code pour le royaume de Hollande (1812)

En 1817 Beyens, devenu veuf et ayant également perdu une de ses deux filles, revint à Bruxelles avec sa fille Henriette, qui épousa bientôt le jeune avocat originaire de Roulers, Jean-Bernard Dubois, qui s'établit à Gand, où il fut, après 1830, actif au sein du parti libéral. Albert Beyens s'inscrivit au barreau de Bruxelles. En peu de temps il s'y acquit une belle réputation et fut surtout sollicité par des citoyens qui s'opposaient au gouvernement du Royaume-Uni des Pays-Bas, voire au roi Guillaume I lui-même. En 1818 il se chargea de la défense des sieurs Donny et Crawford qui exigeaient de l'État de fortes indemnités et qui furent poursuivis pour un délit de presse, ayant étalé leurs exigences dans des articles de journaux. En 1820 il défendit, avec son frère Jean-Baptiste et cinq autres avocats renommés, le publiciste Charles Van der Straeten qui avait publié des critiques à l'encontre du Royaume-Uni. Cette défense fut tellement prise de mauvaise part par les autorités, que les avocats furent suspendus et mis en accusation. Le tumulte qui s'ensuivit fut tel que la Chambre de mise en accusation préféra se limiter à l'imposition d'une sanction disciplinaire.

Eugène-François Beyens 
Eugène-François Beyens (Deinze  - Gand ) fut promu docteur en théologie à Louvain, où il avait été inscrit en 1783. Le  il fut ordonné prêtre à Gand. Il mourut ayant à peine dépassé la trentaine.

Jean-Baptiste Justin Beyens 
Jean-Baptiste Justin Beyens (Deinze,  - Bruxelles, ) était le neuvième enfant du couple Beyens-Camberlyn. Inscrit à Louvain en 1786 il obtint d'excellents résultats et la licence utriusque juris. En 1791 il s'inscrivit à Gand comme avocat auprès du Conseil de Flandre. Après l'arrivée des Français, il partit en voyage à Amsterdam et Hambourg. À son retour il fut nommé accusateur public auprès de la Cour criminelle à Gand et devint membre du conseil communal. En 1798 il fut victime, avec d'autres, de l'épuration ordonnée par le Directoire qui venait lui-même d'être expurgé et radicalisé, et qui éjectait tous les éléments modérés. 

En 1797 il fut nommé chargé de cours à l'École centrale du département de l'Escaut. Le commissaire dictatorial Grégoire Du Bosch se plaignit que pendant son absence un ennemi du peuple avait été nommé et il le destitua. Désormais Beyens lutta sans désemparer contre Du Bosch, qui en  fut éliminé pour de bon de la scène politique gantoise. Entre-temps Beyens s'était préoccupé de son patrimoine et avait fait l'achat de 168 ha de biens nationaux. Il ne mit pas à profit sa victoire gantoise mais alla s'établir Rue de la Loi à Bruxelles, en tant qu'avocat et avoué. Il devint presque instantanément membre de la loge Les Amis philanthropes. Contrairement à ses deux frères il fut pendant de nombreuses années un membre actif. En 1805 il fut orateur de sa loge. En 1814 il épousa à Ypres Isabelle Fonteyne, qui n'avait que vingt-deux ans alors que lui en avait quarante-huit. 

Sous le Royaume-Uni des Pays-Bas il fut, tout comme son frère un avocat apprécié par les plaignants contre l'État, tout en plaidant également dans des affaires civiles. Quelques-unes des affaires importantes qu'il plaida furent :
 les administrateurs des hospices civils de Gand contre le comte Vilain XIIII pour des dettes non apurées par son père défunt ;
 Thérèse Dons de Lovendeghem contre son père Louis-Ferdinand Dons de Lovendeghem ;
 l'ecclésiastique Léon de Foere, qui fut condamné à deux ans de prison pour ses écrits dans Le Spectateur Belge ;
 Charles Van der Straeten, auteur du mémoire De l'état actuel du Royaume des Pays-Bas et des moyens de l'améliorer (1819), affaire qu'il plaida avec son frère et cinq autres confrères, ce qui leur valut à tous une sanction disciplinaire ;
 les vicaires généraux du diocèse de Gand Ambroise Goethals et François Martens, qui après quatre années de détention provisoire furent acquittés. Beyens plaida pour eux de concert avec son frère en maçonnerie Pierre-Théodore Verhaegen.

Jean-Baptiste Beyens mourut quelques mois avant la proclamation de l'indépendance de la Belgique. Plus tard il fut considéré comme un des précurseurs de la révolution et dans les notices de la Biographie nationale consacrées à lui et à son frère il fut écrit que grâce à leur talent et leur énergie ils sont de ceux qui ont préparé et suscité la révolution de 1830.

Sa fille Hortense épousa le général néerlandais Hubert Joseph Jean Lambert de Stuers. Son fils Eugène opta résolument pour le nouveau royaume de Belgique.

Eugène Beyens 

Eugène Beyens (Bruxelles,  - Presle, ) fut diplomate belge. Il épousa à Madrid le  Maria de las Mercedes Alcala Galiano y Valencia (Madrid 1828 - Paris 1917), , fille de Juan Antonio Alcalà Galiano y Bermudez, comte de Casa Valencia. 

Il fut l'un des premiers diplomates du royaume. Après la signature de la paix entre les Pays-Bas et la Belgique, il fut nommé à l'ambassade belge à La Haye. En 1850 il faisait partie de la légation belge auprès du duché de Saxe-Cobourg. Ensuite il passa à Madrid, où il se maria. En 1853 il fut nommé à la légation belge à Paris. Son épouse était une amie d'enfance d'Eugénie de Montijo, qui en  devint impératrice en épousant Napoléon III. Le couple impérial fut parrain et marraine de leur fils Napoléon-Eugène. En 1864 Eugène Beyens fut promu ministre de Belgique à Paris, fonction qu'il exerça jusqu'à sa mort.

Pendant la brève période où il fut secrétaire de légation à Cobourg, le duc Ernest II de Saxe-Cobourg et Gotha lui conféra un titre héréditaire de baron. Ce titre fut reconnu en 1851 par le roi des belges Leopold 1er.

Napoléon-Eugène Beyens 

Napoleon-Eugène Beyens (Paris,  - Bruxelles, ), fils de l'ambassadeur Eugène Beyens, épousa Marguerite Oppenheim (1871-1949), fille d'un banquier de Frankfort.

Il débuta dans la carrière diplomatique en 1877. Il fut d'abord collaborateur de son père à l'ambassade de Paris, suivi d'une année à l'ambassade à Madrid. Il devint ensuite membre du cabinet du roi Léopold II, sous Jules Van Praet et Jules Devaux. En 1887 il était de retour auprès de son père à Paris et lorsque celui-ci mourut il fut pendant quelque temps chargé d'affaires. Il fut ensuite conseiller d'ambassade à Téhéran (1894-1896) et Bucarest (1896-1906). En 1910 il fut nommé chef de cabinet du roi Albert I, et reçut le titre envié de Ministre de la Maison du Roi. Le roi fut le parrain de son troisième fils. En 1912 Beyens fut nommé ambassadeur à Berlin et eut le triste privilège d'être le destinataire de la déclaration de guerre allemande.

En 1915 il fut nommé ministre d'État en de 1915 à 1917 il fut ministre des Affaires étrangères du gouvernement en exil de Broqueville. L'année 1917 fut cruciale, avec plusieurs initiatives de paix. Lorsque des négociations entre les belligérants semblaient pouvoir se réaliser, le premier ministre Charles de Broqueville écarta Beyens afin de pouvoir prendre lui-même le portefeuille des affaires étrangères. Les différentes tentatives échouèrent et la guerre se traînerait encore jusque fin 1918.

En 1920 la Société des Nations confia à Beyens et à deux autres diplomates la mission d'arbitrer le conflit entre la Suède et la Finlande au sujet des droits sur les îles Åland. De 1921 à 1925 il termina sa carrière en qualité d'ambassadeur auprès du Saint-Siège.

Beyens fut également historien et publia plusieurs ouvrages consacrés aux relations internationales, tels que :
 Le Second Empire. Ed. Desclée, De Brouwer, 1924 ;
 Deux années à Berlin, 1931 ;
 Quatre ans à Rome, 1934. 

Il fut élu membre correspondant et ensuite membre effectif de l'Académie royale de Belgique. 

Le roi Albert assista à son enterrement, six semaines avant de connaître lui-même une mort tragique.

Antoine Beyens 

Antoine Nicolas Beyens (Paris,  - Bruxelles, ) était le fils de Napoléon-Eugène Beyens. Il épousa Simonne Goüin (Paris  - Ixelles ), fille d'Édouard Goüin et de Suzanne du Buit. ils eurent trois fils.

Il rejoignit le corps diplomatique en 1932 et fut attaché d'ambassade à Washington, Mexico et Londres. À ce dernier poste, il se mit dès 1940 au service du gouvernement belge en exil. Après la guerre il fut chargé d'affaires à Madrid et y négocia - en vain - l'extradition de Léon Degrelle. En 1951 il fut nommé consul-général à Rabat et il termina sa carrière en tant qu'ambassadeur à Lisbonne (1958-1962) et Madrid (1963-1967). De retour à Bruxelles, il occupa encore des fonctions de direction au sein de l'administration du ministère des affaires étrangères.

Ses fils sont : 
 Christian Beyens (1938-1986) qui épousa Beatrice Elleboudt (°1939)
 François Beyens (°1941), médecin, secrétaire-général et fondateur de l'International Council of Medical Acupuncture and Related Techniques (ICMART)
 Ghislain Beyens (Woking 1953 - Alicante 2001)

Henri Beyens 

Jean-Baptiste, connu sous le nom d'Albert Beyens (Bruxelles,  - Neuilly-sur-Seine ) fut le troisième fils de Napoleon-Eugène Beyens. Il épousa Anne O'Connor (Paris 1910-2000).

Leur fils aîné,  (Etterbeek  - Uccle ) épousa en 1964 Marie-Térèse Henry, une ingénieure nucléaire française (Nantes,  - Bruxelles, ) et devint diplomate belge. Il débuta dans la carrière en 1957 et fut posté à La Havane en 1959, à l'époque où Fidel Castro s'emparait du pouvoir. Il fut ensuite nommé successivement aux ambassades belges à Paris, Islamabad, Tokyo, Brasilia et La Haye. 

En 1987 il fut nommé ambassadeur à Prague et y vécut la révolution de velours et les premières élections démocratiques qui amenèrent Václav Havel à la présidence. En 1991 il devint directeur-général de la politique au ministère des Affaires étrangères. Il fut ensuite ambassadeur près le Saint-Siège et auprès de l'UNESCO.

Crayon généalogique 

 Livinus Beyens x Joanna Wanseel 
 Laurentius Beyens (Nazareth ) x Petronella Wouters (au moins dix enfants)
 Paulus Beyens (Nazareth ) x Joanna Vermeersch
 Franciscus Beyens (Nazareth ) x Josine (Judoca) Van Acker.
 Petrus Beyens. (Wontergem ). Comme de coutume, le grand-père maternel et la grand-mère paternelle furents parrain et marraine.
 Jean-François Beyens (Wontergem )
 Joseph Beyens (Wontergem )
 Jacobus Beyens (Wontergem )
 Petrus-Franciscus Beyens (Wontergem  - Deinze ), x Marie-Jeanne Camberlyn (1724-1801)
 Marie-Thérèse (1754-1782) 
 Caroline (1756-après 1767) 
 Jean-Baptiste-Hubert (1757 - avant 1766) 
 Constantin (1758-1808) 
 Albert Guillaume Beyens (1760-1827) x Suzanne Mouriau (1778-1814) 
 Isabelle (1760-avant 1767) 
 Eugène-François (1762-1793) , prêtre
 Rosalie (1764- après 1796) 
 Jean-Baptiste-Justin Beyens (1766-1829) x Isabelle Fonteyne (1792-) 
 Hortense Beyens x Hubert Lambert de Stuers, général néerlandais
 baron Eugène Beyens (1816-1894) x Maria de las Mercedes Alcala Galiano y Valencia (1828-1917)
 baron Napoleon-Eugène Beyens (1855-1934) x Marguerite Oppenheim (1871-1949)
 baron Antoine-Nicolas Beyens (1906-1995) x Simonne Goüin (1911-1991)
 baron Christian Beyens (1938-1986) x Beatrice Elleboudt (°1939)
 baron François Beyens (°1941) x Chuan Wu (1951-)
 baron Ghislain Beyens (1953-2001)
 baron Jean-Baptiste, dit Albert Beyens (1910-2000) x Anne O'Connor (1910-2000).
 baron Henri-Eugène Beyens (1933-2018) x Marie-Térèse Henry 1935-2014) 
 baron Hubert Beyens (1861-1946) x Alina de Mot (1867-1958)
 baron Serge Beyens (1891-1943)
 Isabelle (1767-après 1803)  Cette seconde Isabelle (que Poplimont ne mentionne pas) épousa Jean-Baptiste Gheldolf et non point la première, comme il l'indique, qui mourut jeune.

Alliances 
 XVIIIe : Camberlyn, (B)
XIXe: de Casa-Valencia (Esp), De Mot (B), Fonteyne (B), de Hurtado (Esp), Oppenheim (All), de La Rousselière-Clouard (F), de Stuers (P-B).
  : de Beauchef de Servigny (F), Goüin (F), Elleboudt (B), O'Connor de Kerry (Irl).

Archives 
La bibliothèque universitaire de Gand conserve des documents et manuscrits concernant la famille Beyens, plus particulièrement les traités juridiques écrits par le président du tribunal de Gand, Albert Beyens.

Littérature et sources

Sources généalogiques 
Les registres paroissiaux de Nazareth, de Wontergem et de Deinze, fournissent les preuves exactes de l'ascendance et de la filiation des Beyens. Les actes dans ces registres prouvent, contrairement à ce que Isidore de Stein d'Altenstein avançait en 1852 dans L'Annuaire de la noblesse de Belgique, que la famille Beyens, dont il est question dans cet article, n'a pas de lien avec la famille Beyens, seigneurs de Grambais, d'origine hollandaise et installée dans le Brabant wallon.

Beyens, la famille des juristes 
 Mémoire contenant la réfutation des faits et moyens allégués par les sieurs Jos. Thys et consors, Gand, 1847.
 Eugène COEMANS, Albert Beyens, dans : Biographie nationale de Belgique, T. II, Bruxelles, 1868, col. 401-403.
 Eugène COEMANS, Jean Beyens, dans : Biographie nationale de Belgique, T. II, Bruxelles, 1868, col. 401-403.
 A. SCHILLINGS, Matricule de l'université de Louvain, Tome IX (-), Bruxelles, 1967.
 Philippe VAN HILLE, Het Hof van Beroep te Brussel en de rechtbanken van Oost- en West-Vlaanderen onder het Frans Bewind, Handzame, 1970.
 Emile LARTIGUE, Loge des Amis Philanthropes à L’Orient de Bruxelles. Précis historique première partie (1893) dans : Histoire d’une Loge, des origines à 1876, Bruxelles, 1972.
 K. SMITH, Over de hoeven van Deinze, dans : Bijdragen tot de geschiedenis der stad Deinze en van het land aan Leie en Schelde, LIII, 1986, .
 Conny DEVOLDER, De notabelen van het keizerrijk (1804-1814). Het Scheldedepartement, dans : Handelingen van de maatschappij voor geschiedenis en oudheidkunde in Gent, 1991.
 René DE CLERCQ, Vrijmetselaars in Groot-Deinze voor 1830, Deinze, 1991-1994.
 Guy SCHRANS, Vrijmetselarij te Gent in de  eeuw, Gand, 1997 en 2009.
 Conny DEVOLDER, Grands notables du Premier Empire. Volume 28, Escaut, C. N. R. S., Paris, 2001.
 Walter PREVENIER & Romain VAN EENOO (dir.), Geschiedenis van Deinze, Deinze, Deel I, 2003 - Deel II, 2005 - Deel III, 2007.
 Herman MAES, Over de notarissen in Deinze, dans : Bijdragen tot de geschiedenis van Deinze en de Leiestreek, 2009, .
 Guido DEMUYNCK, Inleiding tot de geschiedenis van het notariaat te Deinze, VVF, Deinze, 2011.
 Bart COPPEIN et Jérôme DE BROUWER, Histoire du barreau de Bruxelles / 1811–2011 / Geschiedenis van de balie van Brussel, Bruxelles, Éditions Bruylant, 2012, .

Beyens, la famille des diplomates 
 Isidore de STEIN d'ALTENSTEIN, Annuaire de la noblesse de Belgique, Bruxelles, 1852, .
 Charles POPLIMONT, La Belgique héraldique, Tome I, A-Bi, Bruxelles, 1863.
 Felix-Victor GOETHALS, Archéologie des familles de Belgique, première livraison, Bruxelles, Imprimerie de Polach-Duvivier, 1864,  à 101.
 Paul BOURGET, Un diplomate belge à Berlin. L'Illustration, .
 Baron BEYENS, Un diplomate au service de son pays. Le baron Beyens, ministre des Affaires étrangères, Bruxelles, z. d.
 État Présent de la noblesse du Royaume de Belgique, Éditions Tradition et Vie, Bruxelles 1960.
 Fernand VAN LANGENHOVE, Eugène Beyens, dans : Biographie nationale de Belgique, T. XXXIV, Brussel, 1967-68, col. 71-79
 Oscar COOMANS de BRACHÈNE & Georges de HEMPTINNE, État présent de la noblesse belge, Annuaire 1971, seconde partie : Bet - Bo, Bruxelles, 1971.
 Oscar COOMANS de BRACHÈNE, État présent de la noblesse belge, Annuaire 1984, Bruxelles, 1984.
 Paul JANSSENS et Luc DUERLOO, Armorial de la noblesse belge, Bruxelles, 1992.
 Oscar COOMANS de BRACHÈNE, État présent de la noblesse belge, Annuaire 2003, Brussel, 2003
 Henri BEYENS, Aux avant-postes de la diplomatie. Le baron Beyens, ministre de Belgique à Berlin (1912-1914), dans: Bulletin de l'Association de la Noblesse, 2014.
 Andries Van den Abeele, Nazareth zendt zijn zonen uit. Beyens: van landbouwers tot ambassadeurs, in: Kring voor geschiedenis van kunst en geschiedenis van Deinze en de Leiestraat, 2017.
 Bertrand MAUS de Rolley e.a., État présent de la noblesse belge, Annuaire de 2017, A-Bi, Bruxelles, 2017.

Notes et références

Notes

Références

Articles connexes 
 Les Amis philanthropes
 Franc-maçonnerie bruxelloise au XIXe siècle
 Familles contemporaines de la noblesse belge

Liens externes 
 Mémoire contenant la réfutation des faits et moyens allégués par les sieurs Jos. Thys et consors, Gent, 1847.

Famille noble belge
Généalogie d'une famille belge actuelle
Famille originaire du comté de Flandre